

Відомі носії 
 Абдикаликов Мухамеджан Абдикаликович (1907—2006) — радянський діяч, секретар ЦК КП(б) Казахстану.
 Нурлан Абдикаликов (1965—1988) — радянський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.